Graf von Hohenberg bezeichnet Angehörige folgender Familien:

 Hohenberg (schwäbisches Adelsgeschlecht), schwäbisches Adelsgeschlecht
 Hohenberg (Pfinzgauer Adelsgeschlecht), Pfinzgauer Adelsfamilie